Les Filles de La Rochelle est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Filles de La Rochelle, chant de marins ;
 Les Filles de La Rochelle, film de Bernard Deflandre sorti en 1962.